Фре́йя Ме́йвор (; 13 августа 1993, Глазго, Великобритания) — шотландская актриса, ставшая известной после исполнения роли Мини Макгиннесс в молодёжном сериале «Молокососы».

Биография 
Фрейя Мавор родилась 13 августа 1993 года в городе Глазго в Великобритании. Её отец, Джеймс Мейвор, титулованный драматург, ведёт курс сценаристов в Эдинбургском университете Нейпира. Её дед, Рональд Бинго Мейвор, до того как стать главой Шотландского совета искусств, с 1960-х годов работал театральным критиком в «The Scotsman». Прапрадед Фрейи, Джеймс Брайди (настоящее имя Осборн Мейвор), изменил шотландский театральный уклад путём создания в 1950 году колледжа драмы, предтечи Шотландской академии музыки и драмы. Мать Фрейи имеет ирландские и датские корни.

Фрея заинтересовалась актёрским искусством в возрасте 10 лет после просмотра фильма «Сияние». Некоторое время Фрейя с семьёй жила в Ла-Рошели, Франция. Она обучалась в Коллеже имени Эжена Фромантена (Ла-Рошель), в школе Мэри Эрскин в Эдинбурге и была членом Национального молодёжного театра с 2008 года. Впервые Мейвор примерила на себя роль актрисы в школе, сыграв Миранду в постановке «Бури» Шекспира, а также принимала участие в постановке «Венецианского купца» Шекспира в Национальном молодёжном театре.

Карьера 
В 2011 году состоялся профессиональный дебют Фрейи в роли Мини Макгиннесс в третьем поколении телесериала «Молокососы» канала E4, после того, как Мейвор пробовалась на роль Грейс Блад. Она описала своего персонажа как «довольно смелую и остроумную фигуру, однако совершенно не думающую о последствиях своих действий».

Фрейя стала лицом коллекции весна / лето 2011 года компании Pringle of Scotland.

В 2013 году Мейвор сыграла роль Николы Болл в романтической комедии Not Another Happy Ending. Впервые фильм был показан на заключительном вечере Эдинбургского кинофестиваля 2013 года. В том же году Фрейя снялась в роли Лиз в фильме «Солнце над Литом», адаптации мюзикла, основанного на стихах The Proclaimers; премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в 2013 году. В 2015 году Мейвор снялась во французском фильме «Дама в очках и с ружьём в автомобиле».

На телевидении в 2011 году Мейвор исполнила роль Елизаветы Йоркской в драме BBC One «Белая королева». Следующей телевизионной ролью Фрейи стала роль в историческом мини-сериале Channel 4 — «Новые миры», который расскажет о событиях XVII века в Великобритании и США.

Фильмография

Театральные постановки

Награды и номинации

Личная жизнь 
У Фрейи есть два брата — Хьюго и Алекс. Она свободно владеет французским и играет на пианино. В 2005 году она выступала в качестве меццо-сопрано в Национальном молодёжном хоре Шотландии. В 2012 года она заняла 78 место в списке 100 самых сексуальных женщин года по версии британского издания журнала FHM. В 2013 году журнал Screen International назвал её «звездой будущего Великобритании».

Примечания 

Члены Национального молодёжного театра
Киноактрисы Великобритании